

Patronyme 

 Bernardino de Sahagún (1500-1590), un moine et missionnaire espagnol ;
 Eufronio Enrique Sahagún, un cycliste professionnel espagnol ;
 Marta Sahagún (née en 1953), Première dame du Mexique.

Toponyme 

 Sahagún, une municipalité du département de Córdoba, en Colombie ;
 Sahagún, une commune de la région Castille-et-León, en Espagne.